Пуэ́рто-де-Сан-Висе́нте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 46 км². Население — 232 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 137 км.

Покровителем города считается святой Бартоломе.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо